Muraru:
 Ioan Muraru
 Mihaela Mândrea-Muraru
 Vasile Muraru

Vezi și 
 Murărescu
 Moraru
 Morărești (dezambiguizare)

Nume de familie românești